Сачени има више значења:

 Сачени (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Сачени (Тимиш), насеље у округу Тимиш у Румунији
 Општина Сачени (Телеорман), општина у округу Телеорман у Румунији